Драгомирово може да се отнася за:

 село Драгомирово (област Велико Търново)
 село Драгомирово (област Перник)
 Драгомирово – бивше село в Струмишко, Северна Македония.